Международная конькобежная лига или Международная лига конькобежного спорта (ИССЛ) () — первая профессиональная конькобежная организация, существовавшая в 1972—1974 годах. В течение двух сезонов проводились Кубки мира. Участники могли стать чемпионами Европы и мира.

Создание 
Одним из инициаторов её создания был бывший чемпион мира по конькобежному спорту и бывший олимпийский чемпион Йонни Нильссон (Швеция). Другими заинтересованными сторонами были американец Эдгар А. Нели из Атланты, адвокат Бенгт Эрикссон (Стокгольм), американский кредитор У. Х. Мур-младший () и промоутер Том Лиден (Швеция).

Спортсмены 
Контракт заключили четырнадцать конькобежцев международного уровня:

Соревнования 
Первые матчи под флагом ISSL были проведены осенью 1972 года.

Деньги спортсменам начали выплачивать ещё до этих стартов. Однако организация была бойкотирована Международным конькобежным Союзом (ИСУ) и национальными федерациями. В Нидерландах это было сделано . Они запретил руководству катков допускать профессионалов. Если бы это произошло, то соответствующие катки были бы дисквалифицированы. Поэтому соревнования ISSL в Нидерландах были только в  в Гааге. Зрителей оказалось гораздо меньше, чем ожидалось. Первым чемпионом Европы и мира среди профессионалов стал Ард Схенк. Проблемы с оплатой возникли с самого начала. После двух сезонов деньги кончились, и в 1974 году ISSL распалась.
visitdate

Результаты

Чемпионат Европы ISSL 1973 
 20 и 21 января 1973 года

Чемпионат мира ISSL 1973 
 10 и 11 февраля 1973 года

Чемпионат Европы ISSL 1974 
 9 и 10 февраля 1974 года

См. также 
 ИСУ
 ИТА

Примечания

Литература

Ссылки 
Конькобежный спорт